H.P. Nielsen eller Hans Peter Nielsen kan henvise til flere personer:

 Hans Peter Nielsen (politiker) (1852-1928) – dansk gårdejer og politiker
 Hans Peter Nielsen (tømrermester) (1853-1932) – dansk tømrermester
 Hans Peter Nielsen (agronom) (1872-1948) – dansk planteavlskonsulent
 H.P. Scharla Nielsen (1926-2006) – dansk politisk engageret pensionist
 Hans Peter Nielsen (gymnast) (født 1943) – dansk OL-deltager i gymnastik
 Hans Peter Svendler Nielsen (født 1954) – dansk arkitekt og fondsdirektør